Come Alive (Mark Schultz), een single van Mark Schultz
Come Alive (Netsky), een single van Netsky
Come Alive (Biohazard), een single van Biohazard